Orelli est le nom de différents écrivains ou éditeurs, certains d'origine suisse :
 Carlo Orelli (1894-2005) est le dernier et le plus vieux vétéran italien à avoir participé à la Première Guerre mondiale.
 Giorgio Orelli (1921-2013) est un poète et écrivain suisse.
 Giovanni Orelli (1928-2016) est un écrivain suisse.
 Hans Konrad von Orelli (1846-1912) est un théologien suisse.
 Johann Caspar von Orelli (1787-1849), latiniste, éditeur de Babrius, de Jakob Balde et des Œuvres de Cicéron en 7 volumes.
 Johann Konrad Orelli (1770-1826) est un pasteur et conseiller ecclésiastique à Zurich.
 Suzanna Orelli est une personnalité suisse.